Тијера Гранде има више значења:

 Тијера Гранде (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тијера Гранде, Ла Лома (Ваље де Браво), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Тијера Гранде (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Тијера Гранде (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тијера Гранде (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику